Mátészalka beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Mátészalka
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Mátészalka
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Mátészalka